Жаворонково — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Каменского сельского поселения.

Через посёлок протекает река Шмаковка.

История 
Впервые упоминается в исторических документах в 1611 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)